Regionalna nogometna liga ZO Zagreb (također i Regionalna nogometna liga Zajednice općina Zagreb) u sezoni 1985./86. je predstavljala ligu četvrtog stupnja nogometnog prvenstva Jugoslavije.  
Sudjelovalo je 14 klubova, a prvak je bio "Samobor".

Ljestvica 

 Markuševec danas dio Zagreba
 Kurilovec danas dio Velike Gorice 
 "Samobor" prvak zbog bolje gol-razlike

Rezultatska križaljka 

 Izvori:

Povezani članci 
 Zagrebačka nogometna zona 1985./86. 
 II. regionalna nogometna liga Bjelovar 1985./86. 
 III. regionalna nogometna liga Varaždin 1985./86.
 Hrvatska nogometna liga – Sjever 1985./86.

Vanjske poveznice

Izvori  
 Branko Piljek: Monografija zagorskog sporta , Zabok, 2011., , str. 44 
 Ico Kerhin, Miroslav Rede: Platinasti jubilej Zagrebačkog nogometnog saveza : 1919 - 1994 , Zagreb, 1995., str. 205 
 Branko Mesarić, Josip Ljubić: 70 godina nogometa u Jarunu, Gajevu i Staglišću : 1921. – 1991. , Zagreb, 1991., str. 77   
  

1985-86 
Zagreb
1985-86 Zagreb